El término Ujtá puede referirse a:
 La ciudad de Ujtá, en la república Komi, en Rusia; 
 El río Ujtá, que atraviesa la ciudad; o
 El Aeropuerto de Ujtá, en la misma ciudad.